Derailed (2002), filme com Jean-Claude Van Damme
 Derailed (2005), filme com Jennifer Aniston e Clive Owen

Ver também 
 

Desambiguações de cinema